Jerzy Skoczylas (ur. 1948) – polski satyryk
 Jerzy Czesław Skoczylas (ur. 1954) – polski dziennikarz